

Toponymie

Château de la Tournette
 Golf club du château de la Tournette

La Tournette (2 351 m), un sommet du massif des Bornes en Haute-Savoie
 Rocher de la Tournette, dans le massif du Mont-Blanc

Divers 
 Tournette, en sculpture, un plan de travail rotatif, sur lequel est posé la sculpture lors de sa création
 Tournette, le nom originel de la cage d'écureuil
 Tournette, au théâtre, une scène tournante